Barbosella — род многолетних травянистых растений семейства .

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения.

Виды 
 Barbosella australis (Cogn.) Schltr.		
 Barbosella circinata Luer		
 Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.		
 Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr.		
 Barbosella cucullata (Lindl.) Schltr.		
 Barbosella dolichorhiza Schltr.		
 Barbosella dusenii (Samp.) Schltr.		
 Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr.		
 Barbosella geminata Luer		
 Barbosella macaheensis (Cogn.) Luer	
 Barbosella miersii (Lindl.) Schltr.	
 Barbosella orbicularis Luer		
 Barbosella portillae Luer		
 Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr.		
 Barbosella ricii Luer & R.Vásquez		
 Barbosella schista Luer & R.Escobar		
 Barbosella spiritu-sanctensis (Pabst) F.Barros & Toscano		
 Barbosella trilobata Pabst		
 Barbosella vasquezii Luer

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Barbosella на сайте flickr.com

Орхидные